Aube megyében 433 település található.

(CAT) Troyes agglomerációs körzete(2000)